Powstanie wielkopolskie (1794)
 Powstanie wielkopolskie (1806)
 Powstanie wielkopolskie (1846)
 Powstanie wielkopolskie (1848)
 Powstanie wielkopolskie (1918–1919)